Emmanuel Grenier (1970-) : Mathématicien
 Emmanuel Grenier  : Président de Cdiscount
 Emmanuel Grenier (1962-) : journaliste scientifique

Voir aussi 
 Grenier (homonymie)